Joaquín Gutiérrez puede referirse a:  
Joaquín Gutiérrez pintor, artista del siglo XVIII, activo en el Virreinato de Nueva Granada.
Joaquín Gutiérrez de Estrada (1805-1852), un comerciante y político novohispano y mexicano.
Joaquín Gutiérrez Mangel (1918-2000), un escritor costarricense.
Joaquín Gutiérrez Cano (1920-2009), un político y diplomático español.
Joaquín Gutiérrez Heras (1927-2012), un compositor y académico mexicano.
Joaquín Gutiérrez Acha (1959-), un naturalista, director, productor y cámara de documentales de naturaleza.
 Joaquín Gutiérrez (beisbolista) (1960-), un exjugador de béisbol de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).
 Joaquín Gutiérrez Jara (2002-) un futbolista chileno.